Baysangour Benoevsky (tchétchène: Бенойн БойсгӀар, russe:Байсангур Беноевский) également appelé Baysangour de Beno (né en 1794 à Beno, Tchétchénie - décédé le 3 mars 1861 à Khassaviourt, Tchétchénie)  était un commandant tchétchène du XIXe siècle. Il était l'un des naibs (adjoints) de l'Imam Chamil. Baysangour a participé à la Guerre du Caucase de 1817–1864.

Biographie 
Baysangur est né vers 1794 dans l'aoul de Beno et appartenait au teip de Beno d'Edi Nek'e. En 1825-1826 Baysangur a participé au soulèvement mené par Beibulat Taimiev. En 1828, lorsque Mohammed Ghazi fut proclamé Imam de l'Imamat du Caucase, Baysangur rejoignit son mouvement. En 1839, la famille de Baysangur a reçu Chamil et ses murīds après qu'ils se soient échappés lors du Siège d'Akhoulgo.

Naïb de l'Imam Chamil 
En 1846, lors d'une bataille avec les troupes russes du comte Mikhaïl Vorontsov, Baysangur perdit un bras et un œil, et en 1847, lors de la bataille de Gergebil, sa jambe fut emportée par un boulet de canon. À la suite de cette grave blessure, il a été capturé par les troupes tsaristes, bien qu'il ait été secouru par les murīds de Chamil, qui ont attaqué le convoi qui transportait Baysungur vers la forteresse de Grozny. Selon les légendes populaires, il était attaché à un cheval pour pouvoir rester en selle. 

Le 25 août 1859, après le siège de la forteresse de Gounib, l'imam Chamil décide de se rendre. Après la reddition de Chamil, Baysangur a conduit son groupe à percer l'encerclement russe à Gounib et est retourné à Beno. 

Le 8 mai 1860, Baysangur et les anciens naïbs de Chamil, Ouma Duyev et Atabi Atayev, tentait de mener un nouveau soulèvement en Tchétchénie. En juin de la même année, les hommes de Baysangur ont vaincu le général de division musulman ossète russe Moussa Kundukhov au combat près de la ville de Fachu. Les rebelles d'Atabi Atayev ont contrecarré les tentatives de renforcement des forces du commandant russe Nikolaï Yevdokimov, et les forces de Duyev ont libéré les villages des gorges d'Argun du contrôle russe. L'effectif total des forces rebelles à cette époque atteignait . En novembre, ils se sont battus contre huit cents cosaques, 9 bataillons d'infanterie et quatre compagnies de fusiliers.

Décès 
Alarmée par le soulèvement de Baysangur, l'armée russe a décidé d'agir immédiatement. Avec l'aide de Moussa Kundukhov, Nikolaï Kolovachyov et Artsu Chermoyev, l'armée russe a commencé à se rassembler autour du village de Belgatoy grâce aux informations de renseignement antérieures sur l'emplacement de Baysangur. Kundukhov a utilisé la force brute et une brutalité extrême pour écraser tous les villages tchétchènes restants, détruisant 15 villages au total. Perdant leur cachette, Baysangur et ses hommes retournèrent à Beno et tentèrent de poursuivre la résistance, mais celle-ci fut finalement écrasée et ils furent capturés.

Baysangur a été emprisonné à Khassaviourt et a ensuite été condamné à mort par pendaison sous l'autorité du général de division Pavel Kempert. Il a été pendu le  1861.

Depuis sa mort, l'histoire de sa célèbre dernière bataille contre l'armée russe a été populaire parmi les Tchétchènes comme un exemple d'héroïsme tchétchène.

Culture populaire 

Il y a des rues nommées d'après Baysangur Benoevsky dans un certain nombre de colonies de la République tchétchène et du Daghestan.

• Baysangur est un personnage du roman historique de 1972 d' Abuzar Aydamirov "Longue Nuits".

• La chanson "Gunib" (1991) d'Imam Alimsultanov est dédiée à la défense de Gunib et à la participation de Baysangur Benoevsky à ces événements.

• Le barde tchétchène Timur Mutsurayev a dédié sa chanson de 1997 "Baysangur" au commandant tchétchène, ainsi que la chanson "Gunib" (1998) sur la défense de Gunib, dans laquelle apparaît Baysangur.

Références

Voir aussi 
• Cheikh Mansour• Hadji Murad

Naissance en 1794
Décès en mars 1861
Chef de guerre musulman du XIXe siècle
Personnalité tchétchène
Histoire du Caucase sous l'Empire russe
Borgne